В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Richmond 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Ненсі Гюнтер 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Розмарі Казалс (півфінал)
  Керрі Мелвілл (чвертьфінал)
  Біллі Джин Кінг (Переможниця)
  Ненсі Гюнтер (півфінал)

 Венді Овертон (1-ше коло)
 Джуді Тегарт-Далтон (1-ше коло)
 Карен Крантцке (1-ше коло)
 Венді Джилкріст (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Richmond